Jméno a příjmení Olga Zajcevová (rusky: Ольга Зайцева, Olga Zajceva) nosí více osobností:

 Olga Zajcevová (* 1978) – ruská  biatlonistka a olympijská vítězka 
 Olga Zajcevová (tenistka) (* 1962) – ruská tenistka
 Olga Zajcevová (herečka) (* 1982) – ruská herečka
 Olga Zajcevová (atletka) (* 1984) – ruská atletka, sprinterka na tratích 200 a 400 metrů